Han Dong est un nom pouvant désigner:

 (né en 1961), écrivain chinois
Han Dong (né c. 1977), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1980), acteur chinois
Han Dong (née en 1960), chanteuse pop sud-coréenne
 (né en 2001), joueur chinois de football

Voir aussi

Dong, Han